Schwarzwald-Stadion, tidigare Dreisamstadion, fotbollsarena i Freiburg im Breisgau, Tyskland

Hemmaplan för SC Freiburg. Mage Solar Stadion har fått sitt namn efter sponsorn Mage Solar och ersatte det tidigare namnet Dreisam efter floden som flyter igenom Freiburg. Stadion ligger naturskönt. Nu heter arenan Schwarzwald-Stadion. 

Sportanläggningar i Baden-Württemberg
Sportanläggningar invigda 1954
Freiburg im Breisgau